Mintzel ist der Familienname folgender Personen:

 Alf Mintzel (* 1935), deutscher Soziologe und Politologe
 Alf Mintzel (Fußballspieler) (* 1981), deutscher Fußballspieler